Бадаюн (, ) — город на северо-западе центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Бадаюн.

География 
Абсолютная высота — 168 метров над уровнем моря. Расположен вблизи реки Ганг, в 42 км от Барейли, 175 км от Агры, 220 км от Дели и в 298 км от Лакнау.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 185 918 человек. Индуисты составляют 51 % населения города, мусульмане — 46 %, джайны — 1,7 %, представители других религий — 1,3 %. В районе Старого города доля мусульман достигает 93 %. Наиболее распространённые языки населения Бадауна — хинди и урду.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
В Бадаюне располагаются несколько крупных и множество мелких промышленных предприятий. В городе и его окрестностях развиты производство моющих средств, химических удобрений, автозапчастей, спичек, табачных издений, сахара, риса и др.

Известные уроженцы 
В Бадаюне родился Низамуддин Аулия — один из наиболее значимых суфийских святых из ордена Чишти.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш